Wozniacki sau Woźniacki (feminin: Woźniacka, plural: Woźniaccy) este un nume de familie polonez. El se poate referi la:
 Caroline Wozniacki, jucătoare daneză de tenis
 Patrik Wozniacki, fotbalist danez, fratele Carolinei

Vezi și 
 Woźniak

Nume de familie poloneze